Schaberl ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Schaberl (* 1996), österreichischer American-Football-Spieler
 Robert Schaberl (* 1961), österreichischer Künstler